Chelsea F.C. Sezony – historia rozgrywek klubu Chelsea od roku 1905.

Skróty 
 LM – Liga Mistrzów UEFA
 PU – Puchar UEFA
 TW – Tarcza Wspólnoty
 SE – Superpuchar Europy
 PZP – Puchar Zdobywców Pucharów
 FMC – Full Members Cup
 PMT – Puchar Miast Targowych

Sezony

Przypisy 

Chelsea F.C.